Шварценбах-ан-дер-Зале () — город в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Хоф.  Население составляет 7290 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,10 км². Официальный код  —  09 4 75 168.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии